Гейтлер встречается Гайтлер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Гейтлер, Вальтер (1904—1991) — немецкий физик.
 Гейтлер, Лавослав (1847—1885) — австрийский учёный-лингвист, филолог, славист, историк, педагог.
 Гейтлер, Лотар (1899—1990) — австрийский ботаник и цитолог.